Le nom Coosa peut désigner :
la rivière Coosa en Alabama
le comté de Coosa en Alabama

Homonymie de toponyme